Lohbener kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lohbener, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Lohbener, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar